Тудхалия — имя нескольких хеттских правителей.

Первый из них правил между 1740 и 1710 гг. до н. э. и был отцом Пу-Шаррумы. Современные западные источники сомневаются в его существовании и общехеттской значимости, поэтому следует обратить внимание на различия в нумерации последующих царей с тем же именем между русским и иноязычными разделами Википедии.

В 12 в. до н. э. (сиро-хеттский период) некий Тудхалия правил Каркемишем.

Некоторые библеисты (британский «комментарий Пика») соотносят Фидала, царя Гоимского (Книга Бытия, XIV, 1, 9), разграбившего Содом и Гоморру, с одним из Тудхалий.

Ссылки 
 Герни О. Р. Хетты. М., 1987.
 История Древнего Востока. Т. 2. М. 1988.

Цари хеттов
Мужские имена